107-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошёл с 16 по 17 февраля 2013 года на крытом катке Викингскипет в Хамаре (Норвегия).

Среди мужчин победу по сумме многоборья одержал Свен Крамер, став самым успешным конькобежцев в истории в классическом многоборье (6 золотых медалей, 2 бронзы). Второе место — Ховард Бёкко, для которого это уже четвёртое серебро чемпионатов мира в многоборье. Третье место — бельгиец Барт Свингс, для которого медаль стала первой в конькобежной карьере.

Золото у женщин третий год подряд завоевала голландка Ирен Вюст, второе место — голландка Диане Валкенбюрг, третье — россиянка Екатерина Шихова. Эта медаль стала первой у женщин в истории современной России, для Шиховой она также первая на чемпионатах мира.

Участники 
По результатам прошлогоднего чемпионата мира сформированы квоты от континентов, а по результатам квалификационных турниров в сезоне 2012/2013 сформированы квоты от стран для участия на чемпионате мира. У мужчин и женщин по 24 участника.

Каждый участник чемпионата мира должен выполнить квалификационный норматив — у мужчин 6.40,00 на дистанции 5000 метров, у женщин — 4.20,00 на дистанции 3000 метров.

Мужчины 

Отказался от участия южнокореец Ли Сын Хун, после чего квота досталась спортсмену из Японии.

Женщины 

Отказались от участия чешские конькобежки Мартина Сабликова (из-за травмы) и Каролина Эрбанова, после чего квота досталась спортсменкам из Австрии и Норвегии. Одна квота от Азии (после отказа Эрико Исино) досталась спортсменке из Европы.

После трёх дистанций на четвёртой — 5000 м у женщин и 10000 м у мужчин в забегах приняли участие по 8 конькобежцев.

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Программа и результаты чемпионата

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 2013 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью